Чиривель () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Велес. Занимает площадь 197 км². Население 1852 человека (на 2010 год). Расстояние 139 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Chirivel
 Chirivel

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии